Douglas megye (Dél-Dakota)
Douglas megye (Colorado)
Douglas megye (Georgia)
Douglas megye (Illinois) 
Douglas megye (Kansas)
Douglas megye (Minnesota) 
Douglas megye (Missouri) 
Douglas megye (Nebraska) 
Douglas megye (Nevada)
Douglas megye (Oregon) 
Douglas megye (Washington) 
Douglas megye (Wisconsin)